Les émeutes de mai 1955 au Cameroun font échos à un mouvement insurrectionnel généralisé qui se déroule au Cameroun contre les forces coloniales françaises. Elles sont principalement animées par les militants du parti nationaliste UPC, en lutte pour l'indépendance et la réunification du Cameroun.

Contexte et causes 
Après les émeutes de 1945, l'UPC est créée. L'UPC est interdite en 1955 par l'administration colonial française. L'élection se fait sans ce parti populaire, malgré son mot d'ordre de boycott. Ce qui engendre des émeutes.

Déroulements 
Les émeutes commencent simultanément à Douala et à Mbanga le 22 mai 1955.

Des victimes sont jetées dans une dizaine de charniers et fosses communes.

Les émeutes causent plusieurs victimes. Les bilans sont variés. Les mots d'ordres sont lancés par l'UPC, avec Ruben Um Nyobé. Mais sont aussi causés par un rassemblement du RDA de Félix Houphouët-Boigny.

Roland Pré organise des arrestations dont celle de l'épouse de Ruben Um Nyobe. Il réprime ces soulèvements jusqu'au 30 mai.

Conséquences et réactions

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Guerre du Cameroun

Bibliographie

Liens externes 

 

Histoire du Cameroun